La route nationale 9 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 9 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 9 en Algérie ;
 Route nationale 9 en Argentine ;
 Route nationale 9 en Belgique ;
 Route nationale 9 au Bénin ;
 Route nationale 9 au Burkina Faso ;
 Route nationale 9 au Cameroun ;
 Route nationale 9 au Congo-Kinshasa;
 Route nationale 9 à Djibouti ;
 Route nationale 9 en Estonie ;
 Route nationale 9 en Finlande ;
 Route nationale 9 en France métropolitaine ;
 Route nationale 9a en France métropolitaine ;
 Route nationale 9c en France métropolitaine ;
 Route nationale 9 en Guadeloupe ;
 Route nationale 9 en Martinique ;
 Route nationale 9 en Guinée ;
 Route nationale 9 en Italie ;
 Route nationale 9 en Inde ;
 Route nationale 9 à Madagascar ;
 Route nationale 9 au Maroc ;
 Route nationale 9 en Pologne ;
 Route nationale 9 en Slovénie ;
 Route nationale 9 en Tunisie.

Voir aussi